Spencer Island kan syfta på följande:
Spencer Island, Antarktis, en ö i Antarktis
Spencer Island, Nunavut, en ö i Kanada